Ел Уајал има више значења:

 Ел Уајал, Куисиљо (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Уајал (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику